O  BM1  é o modelo da McGuire na temporada de 1977 (1 GP) da F1. Foi guiado por Brian McGuire.

Carros de Fórmula 1